Karl Wagenmann ist der Name folgender Personen:
 
* Karl Wagenmann (Theologe) (1867–1938), deutscher lutherischer Theologe
 Karl Wagenmann (Metallurg) (1888–1953), deutscher Metallurg
 Karl Wagenmann (Jurist) (1905–1982), deutscher Kirchenverwaltungsjurist